CCVD ist die Abkürzung für

 Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland
 Flammenbeschichtung

Abkürzung